El Torneig de Bogotà 2014, oficialment conegut com a Claro Open Colombia 2014, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de juliol de 2014 al Centro de Alto Rendimiento de Bogotà, Colòmbia.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014